Сулак, высокогорная — самая высокогорная, труднодоступная метеостанция в России и Европе (2927 м), находится на территории Цумадинского района Дагестана на склоне горы Адалла-Шухгельмеэр, в верховье реки Тиндинская (Кила). Ближайший населённый пункт село Тинди в 16 км к северо-западу от метеостанции. В 2008 г. удостоена звания «Лучшая метеостанция России».

Координаты . Синоптический индекс 37461. Станция находится в ведении Дагестанского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

История 
Создана в 1930 году с целью наблюдения за таянием крупнейших ледников Дагестана. Её постройка была связана со строительством каскада ГЭС на реке Сулак, в основном питающейся от вечных снегов и ледников. Организация была поручена заместителю директора Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова В.Львову. Первоначальное месторасположение было определено в верховье реки Хваршинка, на высоте 3200 м. Но при обследовании подходящего места не нашлось. Поэтому было решено сделать еще один подъем к Богосскому хребту, вверх от села Тинди. Здесь и появилась станция «Сулак-Высокогорная». В 1931 году метеостанция подверглась разорению. При этом были убиты заведующий станцией Андрюков и наблюдатель Карташев. Станция была восстановлена и продолжила работу 

В конце 1960-х снежная лавина накрыла метеорологов станции Али и Расула Габаловых. Ранее от аппендицита умер Магомедхан Гаджимагомедов. В 1970-х сорвался в пропасть и погиб начальник станции Магомед Акнадинский. 
В начале 1990-х из-за отсутствия средств стояла угроза закрытия станции.

Наблюдаемые параметры 
На метеостанции ведутся наблюдения за метеорологическими параметрами соответствующим станциям 1-го разряда. Кроме того, проводятся гляциологические наблюдения на ледниках Северный, Юго-Западный и Южный. В 50-е годы проводились аэрологические наблюдения и гидрологические на реке Кила (Тиндинская).

Климат 
Климат метеостанции умеренный континентальный. За счёт расположения на большой высоте в горах здесь значительно холоднее и выпадает больше осадков, чем на равнине.

Примечания

Ссылки 
 Магомед идет к горе. Путь к метеостанции в Дагестане (док. фильм Юлии Вишневецкой и Константина Саломатина о сотрудниках станции, 2021 год)
Метеостанции России